Чемпионаты Китая по шахматам проводятся с 1957 г. Первым чемпионом стал Чжан Фуцзян. В 1977 г. соревнование стало ежегодным.

В 1959, 1975 и 1979 гг. чемпионат проходил в рамках Национальных спортивных игр.

Лидером по количеству побед является гроссмейстер Е Цзянчуань, выигравший 7 чемпионатов страны.

Женские чемпионаты проводятся с 1979 г. Первой победительницей стала Лю Шилань. Она же является лидером по количеству чемпионских титулов. Всего с 1979 по 1986 гг. она выиграла 8 чемпионатов (единственный раз ее смогли опередить в 1982 г.).

Хронологическая таблица

Ссылки 
 Список чемпионов Китая (до 2004 г.)

Китая
Шахматы в Китае